Чемпионат России по футболу среди женщин проводится с 1992 года. В 1989 году проводился чемпионат ВДФСОП, а в 1990 и 1991 годах проводился чемпионат СССР.

Призёры

Суммарная таблица призёров

Команды высшей лиги 
учтены матчи завершённых сезонов

легенда
 — команда была Чемпионом
 — команда была вице-чемпионом
 — команда была бронзовым призёром

неучтены сыгранные, но аннулированные результаты матчей

Ссылки 
 
 Официальный YouTube канал: Женский футбол России
 Российский футбольный союз
 Womenfootball
 RSSSF
 Чемпионат России среди женских команд на сайте «Архив голов»

Примечания